Název Dlouhá Ves má více obcí:
 Dlouhá Ves (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Dlouhá Ves (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy

…a částí obcí
 Dlouhá Ves (Holčovice) – část obce Holčovice v okrese Bruntál
 Dlouhá Ves (Rychnov nad Kněžnou) – část okresního města Rychnov nad Kněžnou
 Dlouhá Ves (Vrchoslavice) – část obce Vrchoslavice v okrese Prostějov
 Dlouhá Ves (Truskovice) – část obce Truskovice v okrese Strakonice
 Dlouhá Ves (Hynčina) – část obce Hynčina v okrese Šumperk
 Dlouhá Ves (Ktová) – sídlo v obci Ktová v okrese Semily

Názvu Dlouhá Ves se někdy používá i pro
 Moravská Dlouhá – část obce Březová nad Svitavou

Podobný název
 Dlhá Ves – obec v okrese Rožňava na Slovensku

Externí odkazy